Буківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Буківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Буківська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Буківська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Буківська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район